Год добровольца (волонтёра) в России.

Январь 
 1 января — Ввод в строй 1-го энергоблока на Ленинградской атомной электростанции-2 с реактором ВВЭР-1200.
 15-21 января — В Москве прошёл Чемпионат Европы по фигурному катанию 2018.

Февраль 
 11 февраля — авиационная катастрофа самолёта Ан-148 в Подмосковье, в которой погибли 71 человек.

Март 
 18 марта — выборы Президента Российской Федерации.
 15 марта — начало выдачи новых электронных, пластиковых паспортов РФ.
 25 марта — пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня».

Апрель 
 19-29 апреля — В Челябинске и Магнитогорске (Россия) прошёл чемпионат мира по хоккею среди юниоров.

Май 
 7 мая — Инаугурация президента Российской Федерации.
 15 мая — открытие Крымского моста.

Июнь 
 14 июня — открытие Чемпионата мира по футболу 2018.

Июль 
 15 июля — закрытие Чемпионата мира по футболу 2018.

Август 
 2 августа — Более 9000 человек приняли участие в митинге против планов правительства по увеличению повышения пенсионного возраста.

Сентябрь 
 11 сентября — начались самые масштабные с 1981 года военные учения в России.

Октябрь 
 17 октября — массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения.

Ноябрь 
 25 ноября — инцидент в Керченском проливе.

Декабрь 
 19 декабря — указ который снял ограничения на предоставление политического убежища в России.
 26-28 декабря — Чемпионат мира по быстрым шахматам 2018 года прошёл в Санкт-Петербурге. Победителем и чемпионом мира стал Даниил Дубов из России, опередивший Шахрияра Мамедьярова и Хикару Накамуру.
 31 Декабря  Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Умерли 
 3 января — Игорь Сергеевич Стрелбин (родился 16 сентября 1974) — российский профессиональный футболист.
 9 января — Роберт Адольфович Минлос (родился 28 февраля 1931) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.
 9 января — Александр Филиппович Ведерников (родился 23 декабря 1927) — советский российский оперный и камерный певец (бас), педагог.
 9 января — Валерий Михайлович Матюнин (родился 20 июля 1960) — российский профессиональный футболист.
 10 января — Михаил Михайлович Державин (родился 15 июня 1936) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, артист Московского академического театра сатиры.
 15 января — Ви́ктор Ива́нович Анпи́лов (родился 2 октября 1945) — советский и российский общественный и политический деятель.
 25 января — Людми́ла Петро́вна Се́нчина (родилась 13 января 1948) — советская и российская певица и актриса.
 7 февраля — Дмитрий Михайлович Бузылёв (родился 22 января 1957) — советский и российский актёр театра и кино, поэт, композитор и сценарист.
 7 февраля — Генна́дий Миха́йлович Га́рбук (белор. Генадзь Міхайлавіч Гарбук; родился 24 июля 1934) — советский и белорусский актёр театра и кино.
 21 февраля — Валенти́н Се́ндерович Афраймо́вич (родился 2 апреля 1945) — советский и российский математик, работал в области динамических систем и обыкновенных дифференциальных уравнений. В 1998 году эмигрировал в Мексику.
 21 февраля — Сергей Леонидович Александров (родился 7 декабря 1973) — советский, украинский и российский футболист, выступавший на позиции вратаря.
 26 февраля — Татья́на Миха́йловна Ка́рпова (1916) — советская и российская актриса театра и кино.
 12 марта — Оле́г Па́влович Табако́в (родился 17 августа 1935) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог, Народный артист СССР (1988).
 13 марта — Леони́д Алекса́ндрович Квинихи́дзе (родился 21 декабря 1937) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993).
 22 марта — Хож-Ахме́д Ахма́дович Берса́нов (родился 12 апреля 1926) — чеченский писатель и этнограф.
 26 марта — Серге́й Пантеле́евич Мавро́ди (родился 11 августа 1955) — российский бизнесмен, основатель финансовой пирамиды «МММ».
 27 марта — Ви́ктор Миха́йлович Кала́шников (родился 16 июля 1942) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, кандидат технических наук.
 28 марта — Оле́г Андре́евич Ано́фриев (родился 20 июля 1930) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен.
 19 апреля — Влади́мир Афана́сьевич Ля́хов (родился 20 июля 1941) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник.
 21 апреля — Ни́на Миха́йловна Доро́шина (родилась 3 декабря 1934) — советская и российская актриса театра и кино.
 22 апреля — Иван Павлович Неумывакин (родился 7 июля 1928) — советский и российский медик, доктор медицинских наук.
 21 мая — Александр Яковлевич Аскольдов (родился 17 июня 1932) — советский и российский кинорежиссёр и писатель.
 14 июня — Станисла́в Серге́евич Говору́хин (родился 29 марта 1936) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель.
 5 июля — Евгений Соломонович Голод (родился 21 октября 1935) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.
 8 июля — Тазир Юнусович Кариев (родился 12 февраля 1989) — российский профессиональный футболист.
 10 июля — Андре́й Алекса́ндрович Сусли́н (родился 27 декабря 1950) — российский и американский математик, доктор физико-математических наук.
 27 июля — Влади́мир Никола́евич Войно́вич (родился 26 сентября 1932) — русский прозаик, поэт, драматург, художник.
 30 августа — Ио́сиф Давы́дович Кобзо́н (родился 11 сентября 1937) — советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог.
 26 октября — Никола́й Петро́вич Кара́ченцев (родился 27 октября 1944) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1989).

См. также 
 2018 год
 2018 год в истории метрополитена
 2018 год в кино
 2018 год в театре
 2018 год в литературе

Источники